Die Baureihe 252 bezeichnet folgende verschiedenen Lokomotivbaureihen:

 DR-Baureihe 252, bis 1992 die Elektrolokomotiven der Baureihe 252 der Deutschen Reichsbahn, nach 1992 als Baureihe 156 in das gesamtdeutsche Baureihenschema eingereiht
 DB-Baureihe V 52, die Schmalspur-Diesellokomotiven der Baureihe 252 der Deutschen Bundesbahn (bis 1968: Baureihe V 52), eingesetzt bis 1973 und dann an Private Bahnen verkauft
 Baureihe 252, Diesellokomotiven der KEG bzw. CTL Logistics
 Renfe-Baureihe 252, elektrische Universallokomotive für Reger- und Breitspur der Renfe